Lucio Colletti (1924–2001), philosophe et homme politique italien ;
 Stephen Colletti (né en 1986), acteur américain des origines italiennes ;
 Zoe Colletti (2001-), actrice américaine.